Serrat de Sant Martí (Masarac)
 Serrat de Sant Martí (Salàs de Pallars)